Übersetzung steht für:

 Übersetzung (Linguistik), Übertragung eines Textes in eine andere Sprache
 Übersetzung (Technik), Wandlung des Werts einer physikalischen Größe in einen anderen Wert derselben Größe
 Übersetzung (Stilmittel), Form der Parodie, die ein Quellzitat paraphrasiert
 Übersetzung, Umwandlung eines Programmcodes in eine andere Computersprache, siehe Compiler
 Übersetzung, Fährverbindung über ein Gewässer, siehe Fähre

Siehe auch:
 computerunterstützte Übersetzung
 maschinelle Übersetzung (automatische Sprachübersetzung)
 Übersetzungsmethode (Begriffsklärung)

 Übersetzer (Sprachmittler)
 Übersetzen (Fachzeitschrift)
 Übertragung (Begriffsklärung)
 Translation (Begriffsklärung)